Li Ying (prince) (mort en 737), prince héritier chinois de la dynastie Tang
Li Ying (volley-ball, 1979) (née en 1979), joueuse chinoise de volley-ball
Li Ying (volley-ball, 1988) (née en 1988), joueuse chinoise de volley-ball
Li Ying (judo) (née en 1981), judokate chinoise
Li Ying (football) (née en 1993), footballeuse chinoise